Части тела:
 Части тела у живых существ, например, части тела человека.
 «Части тела» — телесериал производства США.
 «Части тела» — фильм производства США.